AEGON International 2013 – tenisowy turniej WTA z cyklu AEGON International rozgrywany w dniach 17–22 czerwca 2013 w Eastbourne na kortach trawiastych o puli nagród 690 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013
2013 w Anglii